

Patronyme 
 Félix Herbet (1847-1917), magistrat, historien et archiviste-paléographe français, spécialiste de l'histoire de Fontainebleau et de sa région. 
 Hippolyte Herbet (1846-1903), homme politique français.
 Yves Herbet (1945- ), joueur et entraîneur de football français.

Toponyme 
 Herbet, ville de Belgique. 
 Herbet, ancien ensemble de cités en tôle et d'immeubles HLM qui était situé à la périphérie est de Clermont-Ferrand en France.